Le terme criée peut faire référence à :
 La criée d'une halle à marée, lieu où s'effectue la première mise en marché du poisson, dans un port ;
 Une vente à la criée ;
 La Criée, théâtre situé à Marseille (France) ;
 La Criée, centre d'art contemporain situé à Rennes (France).

Voir aussi